Aardrijkskunde
Sant Andreu (wijk), district in de Spaanse stad Barcelona
Sant Andreu de la Barca, Spaanse gemeente
Sant Andreu de Llavaneres, Spaanse gemeente

Personen met de achternaam Andreu
Frankie Andreu, Amerikaans wielrenner
Simón Andreu, Spaans acteur

Sport
UE Sant Andreu, Spaanse voetbalclub

Voornaam
Andreu (voornaam), een jongensnaam